Jonathan Viera (Las Palmas de Gran Canaria, 21 oktober 1989) is een Spaanse voetballer die doorgaans als middenvelder speelt bij UD Las Palmas. Viera debuteerde in 2017 in het Spaans voetbalelftal. Viera speelde één seizoen bij Standard Luik (2014-'15).

Viera, Jonathan